Krásné kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Krásné (okres Chrudim)
 Krásné (okres Žďár nad Sázavou)
 Krásné Údolí (okres Karlsbad)

Zie ook Krasne